Austria:
 Going am Wilden Kaiser – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel

Osoby:
 Joanna Going – amerykańska aktorka
 Sid Going – nowozelandzki rugbysta